Die European Open 1989 sind folgende Turniere:
 European Open 1989 (Snooker), Snookerturnier
 European Open 1989 (Tennis), Tennisturnier